Die 58. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 3. August bis zum 11. August 1964 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Mit Wilhelm Bungert gab es zum ersten Mal seit 1949 Gottfried von Cramm wieder einen deutschen Sieger im Herreneinzel. Darüber hinaus gelangte auch Christian Kuhnke ins Finale, der im Halbfinale den Titelverteidiger Martin Mulligan bezwungen hatte. Mit Ken Fletcher erreichte Bungert auch das Finale im Herrendoppel, das die beiden Spanier José Luis Arilla und Manuel Santana gewannen. Einen weiteren deutschen Teilerfolg gab es im Mixed durch Helga Schultze an der Seite von Nikola Pilić.

Im Dameneinzel war die Titelverteidigerin Renée Schuurman nicht wieder angetreten. Hier gewann die erstmals in Hamburg spielende Margaret Smith, die in fünf Runden nur 16 Spiele abgab. Auch im Damendoppel war sie mit ihrer Landsfrau Lesley Turner gegen die Argentinierin Norma Baylon und Helga Schultze erfolgreich. Lesley Turner war somit die einzige Spielerin, die sowohl 1963 als auch 1964 einen Titel gewann.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 1. bis 12. August 1964, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 18. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1964)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1964